Venera i Adon (Držić)
 Venera i Adon (Shakespeare)